Cette page contient les homonymes de Abe, Abé et ABE.

Abe

Patronyme 

 Akira Abe (1934-1989), écrivain japonais ;
 Clan Abe, clan japonais ;
 George Abe (1937-2019), mangaka japonais ;
 Hifumi Abe (1997-), judoka japonais ;
 Hiroki Abe (1999-), footballeur japonais ;
  ;
 Ichirō Abe (1922-), judoka japonais ;
 Kazushige Abe (1968-), écrivain japonais, ancien chanteur de rock ;
 Kōbō Abe (1924-1993), romancier et dramaturge japonais ;
 Masashi Abe (1965-), athlète japonais du combiné nordique ;
 Norifumi Abe (1975-2007), pilote de vitesse moto japonais ;
 Ryuichi Abe (1954-), professeur de religions japonaises ;
 Shinzō Abe (1954-2022), homme politique japonais, Premier ministre du Japon de 2012 à 2020 ;
 Shohei Abe (1983-), footballeur japonais ;
 Shuto Abe (1997-), footballeur japonais ;
 Tokiharu Abe (1911-1996), ichtyologiste japonais ;
 Uta Abe (2000-), judokate japonaise ;
 Yoshitoshi ABe (1971-), auteur japonais ;
 Yūki Abe (1981-), footballeur japonais ;
 Yutaka Abe (1895-1977), acteur et réalisateur japonais.

Prénom

Surnom 
 Abe, le diminutif de Abraham en anglais
 Abe, le surnom d'Abraham Lincoln (1809-1865), président des États-Unis

Fiction 
 Abe, le nom du héros Mudokon du jeu vidéo Oddworld ;
 Abe, selon la liste des aéronefs ;
 Abe, film de 2019.

Abé 

Abé peut désigner :
 Abés, un peuple akan du sud de Côte d'Ivoire, localisé dans la région lagunaire ;
 abé, une langue kwa parlée par le peuple des Abés et dont le code ISO 639-3 est aba ;
 Capitaine Abé, un aviateur japonais.

Abê 

 abê, instrument de musique africain et brésilien

ABE 

ABE est un sigle qui peut désigner :
 À bon entendeur, une émission de la Radio télévision suisse (RTS) ;
 acétone-butanol-éthanol, un mélange utilisé en chimie et en industrie pétrolière ;
 Aéroport d'Allentown-Bethlehem-Easton, en Pennsylvanie (États-Unis) ;
 Agence bruxelloise pour l'entreprise ;
 Avion bombardier d'eau ;
 Avion banc d'essais nouvelle génération ;
 Autorité bancaire européenne ;
 Association bancaire pour l'euro ;
 Attribute-based encryption (en français, chiffrement par attributs).

Voir aussi 
 
 Abbé

Patronyme japonais
Abréviation
Surnom